VRN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Verona-Villafranca (Italia)